«Продавцы новостей» () — оригинальный американский ретро-мюзикл 1992 года о забастовке юных распространителей прессы. Сюжет отдалённо основан на забастовке газетчиков по всем США в 1899 году.

Хотя фильм с треском провалился в прокате и получил нелестные отзывы критиков, позже в эпоху выхода на VHS он приобрёл культовый статус, а в 2012 году был успешно адаптирован для Бродвея.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1899 году в Нью-Йорке и рассказывает о забастовке уличных продавцов газет (). Тысячи городских мальчишек зарабатывают этим на жизнь. Главный герой Джек Келли тоже живёт продажей газет и стал в этом деле профессионалом. Джек мечтает о лучшей доле и о том, что в один прекрасный день сбежит из дома и от такой тяжёлой работы. Он подружился с двумя братьями: Дэвидом и Лессом. Отец мальчишек стал нетрудоспособен из-за производственной травмы. Братьев толкает на заработки нужда и Келли берёт над ними шефство, обучая их тонкостям своего ремесла.

Между тем хозяева крупнейших нью-йоркских изданий Джозеф Пулитцер и Уильям Рандольф Херст вступают в корпоративный сговор и повышают оптовые цены на свои газеты. Всего на одну десятую цента. Но для нищих продавцов газет даже такая небольшая разница их закупочной цены означает вопрос жизни и смерти.

Джек и Дэвид начинают борьбу за свои права. В этом их поддерживает прогрессивный репортёр одной из нью-йоркских газет и театральный актёр. Небольшое выступление уличных продавцов заканчивается одной из крупнейших забастовок в истории США…

В ролях 
 Кристиан Бейл — Джек «Ковбой» Келли
 Дэвид Москоу — Дэвид Джекобс
 Люк Эдвардс — Лес Джекобс
 Макс Каселла — Хиггинс
 Гэбриел Дэймон — Спот Конлон
 Марти Белафски — Костыль
 Билл Пуллман — Брайан Дентон
 Энн-Маргрет — Медда Ларксон
 Роберт Дюваль — Джозеф Пулитцер
 Марк Лоуренс — Клоппман

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 8 апреля 1992 (премьерный показ в Нью-Йорке)
  — 10 апреля 1992
  — 24 июля 1992
  — 13 августа 1992
  — 14 августа 1992

Премии и номинации 
 1993 — Премия Золотая малина
 худшая песня
 1993 — номинация на премию Young Artist Awards
 лучший актёрский ансамбль

См. также 
 Забастовка продавцов новостей 1899 года

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия и критика фильма Роджера Эберта 
 
 

Фильмы-мюзиклы США
Фильмы США 1992 года
Диснеевские фильмы
Фильмы с музыкой Алана Менкена
Фильмы по сценариям Боба Цудикера
Фильмы по сценариям Нони Уайт